Ку́бок АФК () — другий за значимістю клубний футбольний турнір, який проводить Азійська конфедерація футболу серед переможців та призерів чемпіонатів і володарів Кубків країн, рівень розвитку футболу в яких не достатньо високий для участі в Лізі чемпіонів АФК.

Формат 

У 2009 році формат і склад учасників Ліги чемпіонів АФК, головного клубного турніру АФК, зазнав істотних змін. Зі складу учасників Ліги чемпіонів були виключені клуби В'єтнаму, Іраку, Кувейту та Сирії, клуби з цих країн тепер беруть участь в Кубку АФК. Крім того, клуби, які не пройшли кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, також беруть участь в Кубку АФК, у 2009 році таких клубів було 3.

У груповому раунді беруть участь 32 клуби, розбиті на 8 груп (5 груп для Західної і 3 — для Східної Азії) по 4 команди; по 2 найкращі проходять до плей-оф.

 Клуб, який програв у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і взяв участь в Кубку АФК.
× Клуб, який переміг у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і відповідно не взяв участь в Кубку АФК.
+ Клуб-фіналіст Кубка АФК попереднього сезону, який програв у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і взяв участь в Кубку АФК.
 Один з учасників — клуб-фіналіст Кубка АФК попереднього сезону — повинен був брати участь в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, але не був допущений і взяв участь в Кубку АФК.
° Клуби Іраку були усунені від участі.

Фінали

Переможці та фіналісти

По країнах

Посилання 
 Сайт АФК 
 Статистика Кубка АФК на сайті RSSSF  

Кубок АФК